Scandinavia and the World, également appelée SatWcomic ou SatW en abrégé, est une bande dessinée en ligne danoise rédigée en anglais. La créatrice de SatW est connue sous le pseudonyme de Humon.

Principe 
La bande dessinées présente des stéréotypes de différentes régions du monde, en particulier des pays nordiques, de manière humoristique. Chaque pays, ou dans certains cas la région ou l'organisation internationale, est représenté par une femme et un homme auquel on se réfère par frère ou sœur (brother et sister dans la version originale) en ajoutant le nom de l’entité représenté. Ils sont généralement vêtus de leur drapeau attitré.

A la fin de chaque épisode, l'auteur donne des explications concernant le point d'actualité ou de culture sur lequel se base l'intrigue.

La bande dessinée est diffusé sur le site internet du même nom.

Le site Web permet également une communauté internationale de commenter les épisodes, de partager des fanarts et de discuter entre eux dans divers forums.

Personnages

Personnages principaux 
SatW est majoritairement centré, comme son nom l'indique sur les pays composant la Scandinavie.

Liens externes 

 Site officiel
 Wiki SatW

Notes et références

Voir aussi 

 Countryball

Bande dessinée en ligne
Bande dessinée danoise